Johann Ewald ist der Name folgender Personen:

* Johann von Ewald (1744–1813), deutscher General
 Johann Ewald (Schriftsteller) (eigentlich Johann Ewald Reif; 1882–??), österreichischer Schriftsteller 
 Johann Joachim Ewald (1727–nach 1762), deutscher Dichter  
 Johann Ludwig Ewald (1748–1822), deutscher Theologe und Schriftsteller